

Брудзев — гміна в Турецькому повіті Великопольського воєводства
 Брудзев — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Брудзев — село в гміні Брудзев Турецького повіту Великопольського воєводства
 Брудзев — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства